

Persone
 Jan Andrzej Paweł Kaczmarek – compositore polacco
 Jane Kaczmarek – attrice statunitense
 Jerzy Kaczmarek – schermidore polacco
 Łukasz Kaczmarek – pallavolista polacco
 Natalia Kaczmarek – velocista polacca
 Paweł Kaczmarek – calciatore polacco
 Teresa Kaczmarek – cestista polacca
 Tomasz Kaczmarek – allenatore di calcio polacco
 Zbigniew Kaczmarek – ex sollevatore polacco

Altro
 Kaczmarek – film del 1928 diretto da Carl Wilhelm
 Clay Kaczmarek – personaggio della serie di videogiochi Assassin's Creed